Геологический институт ( ГИН) — могут быть геологические институты и научные организации различных академий наук:
 Геологический институт КНЦ РАН в городе Апатиты — бывший Геологический институт Кольского филиала АН СССР
 Геологический институт РАН (ГИН РАН) в городе Москва — бывший Геологический институт АН СССР
 Геологический институт имени академика А. П. Карпинского в городе Москва — в 1940-е года на месте Минералогического музея
 Геологический институт Казанского филиала АН СССР — Казанский филиал Академии наук СССР (КФАН)
 Геологический институт СО РАН в городе Улан-Удэ — бывший Бурятский геологический институт Сибирского отделения АН СССР
 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) в Санкт-Петербурге — бывший Геологический комитет (1882—1930) и Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт

Иностранные геологические институты:
 Геологический институт Туркменской ССР в городе Ашхабад — бывший Геологический институт Туркменского филиала АН СССР
 Датский геологический институт () — основан в 1888 году в Копенгагене.

См. также 

 Геологический
 Геологическое общество
 Институт геологии
 Институт геологических наук (ИГН)
 Геологический музей (значения)
 Проект:Геология/Списки/Геологические институты России

Геологические институты